Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją (sztuka) – sztuka Toma Stopparda
 Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją (film) – brytyjski film z 1990

Zobacz też 
 Rozenkranc i Gildenstern